Le nom de Pfeffer est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Anna Pfeffer (1945-), kayakiste hongroise.
 Anton Pfeffer (1965-), footballeur autrichien.
 Franz Pfeffer von Salomon (1888-1968), officier nazi allemand.
 Fritz Pfeffer (1889-1944), dentiste allemand qui partagea la cachette d'Anne Frank et qui mourut à Neuengamme.
 Georg Pfeffer (1943-), ethnologue allemand.
 Georg Johann Pfeffer (1854-1931), zoologiste allemand.
 Kévin Pfeffer (1990-), homme politique français
 Klaus Dieter Pfeffer (1962-), physicien allemand.
 Pierre Pfeffer, zoologiste français.
 Susanne Pfeffer (1973-), historienne de l'art et commissaire d'exposition allemande.  
 Thomas Pfeffer (1957-), tireur sportif allemand.
 Wilhelm (Friedrich Philipp) Pfeffer (1845-1920), botaniste allemand.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme juif